Mount Arrowsmith kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Arrowsmith, Antarktis, berg

Kanada 

 Mount Arrowsmith, British Columbia, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar